MTV (televisiezender), een televisiezender
Magyar Televízió, de Hongaarse publieke televisie
Mobiel Toezicht Veiligheid, voorheen Mobiel Toezicht Vreemdelingen